Kaidō steht für:

 Kaidō, eine Reiseroute in Japan aus historischer Zeit

Kaidō ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Hajime Kaido (* um 1935), japanischer Badmintonspieler
 Kaidō Yasuhiro, ein japanischer Sumōringer

Siehe auch:

 Kaito